Sukaratu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukaratu (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 108,08), Jawa Barat, 
 Desa Sukaratu (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,06), Jawa Barat, 
 Desa Sukaratu (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Sukaratu (administrativ by i Indonesien, lat -6,17, long 107,39), Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukaratu, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar